Telemofila är ett släkte av spindlar. Telemofila ingår i familjen Telemidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Telemofila